Ассоциация по вопросам Управления Информацией и Изображениями () — некоммерческая международная организация, которая предоставляет образовательные программы, исследования и передовые практики, чтобы помочь организациям индексировать, контролировать и оптимизировать свои информационные ресурсы.  

На протяжении 60 лет AIIM фокусируется на помощи пользователям лучше понять проблемы, связанные с управлением  документами, содержимым, каталогами и бизнес процессами. AIIM была основана в 1943 как National Microfilm Association, позже изменив название на настоящее.

Штаб-квартира компании находится в Силвер-Спринг, Мэриленд. Управление осуществляется Советом директоров из 20 членов.

При поддержке AIIM разработаны стандарты CMIS, Сервисов взаимодействия при управлении контентом, которых придерживаются все основные вендоры ECM систем.

Примечания

Ссылки 
 Official site

Международные негосударственные организации